Гурий — многозначное понятие.

Имя 

Гу́рий (от  — львёнок, молодой лев) — мужское имя библейского происхождения.

Носители имени 
 Гурий Едесский — мученик.
 Гурий Маккавей — мученик.
 Гурий Печенгский (ум. 1589) — игумен Русской церкви.
 Гурий Угличский (ум. 1609) — преподобномученик, погибший при разорении Углича.
 Гурий Шалочский — преподобный.

 Гурий (Апалько) (род. 1956) — архиепископ Новогрудский и Слонимский Русской православной церкви.
 Гурий (Буртасовский) (1845—1907) — епископ Симбирский и Сызранский, епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский, епископ Самарский и Ставропольский Русской православной церкви.
 Гурий (Гросу) (1877—1943) — епископ Румынской православной церкви, управляющий Бессарабской митрополией.
 Гурий (Егоров) (1891—1965) — митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви.
 Гурий (Заболотский) (XVI век) — епископ Смоленский и Брянский Русской православной церкви.
 Гурий (Карпов) (1815—1882) — начальник Русской духовной миссии в Пекине, епископ Чебоксарский и викарий Казанской епархии, архиепископ Таврический и Симферопольский Русской православной церкви.
 Гурий (Кузьменко) (род. 1964) — епископ Украинской православной церкви на покое, бывший архиепископ Житомирский и Новоград-Волынский.
 Гурий (Лужецкий) (ум. 1562) — епископ Рязанский и Муромский Русской церкви.
 Гурий (Охотин) (1828—1912) — архиепископ Новгородский и Старорусский Русской православной церкви.
 Гурий (Павлов) (1906—1996) — епископ греческой старостильной юрисдикции «Истинно-православная церковь Греции».
 Гурий (Руготин) (1500—1563) — святитель, архиепископ Казанский и Свияжский Русской церкви.
 Гурий (Самойлов) (1880—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Гурий (Спирин) (1865—1937) — епископ Древлеправославной церкви Христовой.
 Гурий (Степанов) (1880—1937) — архиепископ Суздальский, викарий Владимирской епархии Русской православной церкви.
 Гурий (Тушин) (1452/1455—1526) — монах Кирилло-Белозерского монастыря.
 Гурий (Фёдоров) (род. 1960) — епископ Арсеньевский и Дальнегорский Русской православной церкви.
 Гурий (Шалимов) (род. 1946) — епископ Корсунский, епископ Магаданский и Синегорский, епископ Петропавловский и Булаевский (Казахстанский митрополичий округ Русской православной церкви).

Носители фамилии 
 Гурий, Борис Иосифович (псевдоним Борис Тенета; 1903—1935) — украинский поэт и прозаик.

Учреждения и объекты, названные в честь носителей имени 
 Братство святителя Гурия — православное миссионерское братство в Казанской епархии в 1867—1913 годах.
 Престол Святителя Гурия, архиепископа Казанского, и святителя Варсонофия, епископа Тверского — престол Собора Казанской иконы Божией Матери на Красной площади (Москва).
 Престол мучеников Гурия, Самона и Авива — престол Церкви Иоанна Воина на Якиманке (Москва), также в церкви Андрея Первозванного во Фрязинове (Вологда) и церкви Ильи Пророка (Ярославль).

Разное 
 Гурий — искусственное сооружение в виде островерхой груды камней, используется в качестве ориентира.
 Гурий — остров в Онежском озере.

См. также 
 «Гурий Львович Синичкин» — водевиль (не путать с «Лев Гурыч Синичкин»)
 Гурия (значения)